Vanaken est un patronyme porté notamment par :
 
 Hans Vanaken (1992-), footballeur belge,
 Sam Vanaken (1990-), footballeur belge,
 Vital Vanaken (1962-), footballeur et entraîneur belge.

Patronyme flamand